Ajër kan syfta på:

Ajër (låt av Besa Kokëdhima)
Ajër (låt av Sajmir Braho)